Авл Ліциній Нерва — політичний діяч Римської республіки, народний трибун
 Авл Ліциній Нерва — політичний та військовий діяч Римської республіки, претор
 Авл Ліциній Нерва Сіліан — державний діяч часів ранньої Римської імперії, консул 7 року
 Авл Ліциній Нерва Сіліан — державний діяч часів ранньої Римської імперії, консул 65 року